Pount désigne :
Le Pays de Pount, site commercial qui apparaît dans les récits de l'Égypte antique ;
Le Pount (Somalie) ou Puntland, région du Nord-Est de la Somalie.